

Топонім

Туровець — село, гміна Войславичі, Холмський повіт, Люблінське воєводство

Туровець — селище, Міжріченський район, Вологодська область
 Туровець — присілок, Новоржевський район, Псковська область

Туровець — село, Житомирський район, Житомирська область

Прізвище 

 Туровець Микита Гнатович (1917—1979) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу
 Туровець Юрій Миколайович — доцент кафедри Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, заслужений юрист України.

Примітки